Балмышево — название населённых пунктов в России:

 Балмышево — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Балмышево — деревня в Пучежском районе Ивановской области.